Спорідненість — стан пов'язаності між родичами, між членами родини
 Спорідненість — у хімії — характеристика здатності певних речовин до хімічної взаємодії між собою або для характеристики ступеня стійкості до розкладання на вихідні продукти утвореної при цьому хімічної сполуки
 Спорідненість білків — те ж саме, що й константа дисоціації
 Спорідненість до електрона — енергія, необхідна для того, щоб забрати електрон у однократно від'ємно зарядженого іона
 Спорідненість тональностей — у музиці — співвідношення двох тональностей, що визначається кількістю і значенням спільних акордів

Див. також 
 Споріднена група
 Споріднена душа
 Споріднене схрещування